Höhepunkt steht für:
 die Zuspitzung eines Handlungsverlaufs in der darstellenden Kunst, siehe Peripetie
 eine rhetorische Stilfigur, siehe Pointe
 der sexuelle Höhepunkt, siehe Orgasmus

Siehe auch:
 Hochpunkt
 Höchststand
 Klimax
 Kulmination
 Maximum

en:climax